The Elephant Song (album), een album van Kamahl uit 1975
 The Elephant Song (nummer), een nummer op dat album, geschreven door Hans van Hemert en Gregor Frenkel-Frank
 Elephant Song (roman), een roman van Wilbur Smith uit 1991
 The Elephant Song (toneelstuk), een Canadees toneelstuk van Nicolas Billon
 Elephant Song (film), een filmbewerking van het toneelstuk, uit 2014, met Bruce Greenwood en Xavier Dolan